Heinrich Brüning ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Brüning (Politiker, 1836) (1836–1920), deutscher Verwaltungsjurist und Bürgermeister (Buxtehude, Minden und Osnabrück)
 Heinrich Brüning (1885–1970), deutscher Politiker (Zentrum), Reichskanzler
 Heinrich Brüning (Schachspieler) (* 1933), deutscher Fernschachspieler